Андре́евка () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека. Почтовый индекс — 26220. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523180302.

Местный совет 
26220, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Акимовка, ул. Молодёжная, 8

Ссылки 
 Андреевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Маловисковского района